Beloha (district), een district van Madagaskar
Beloha (stad), de hoofdplaats van dit district